Le tournoi Netsuite Open féminin 2019 est l'édition féminine 2019 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 24 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Gold et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont une wild card Haley Mendez. Tous les matchs se disputent au meilleur des trois jeux à l'exception de la finale qui se déroule au format classique du meilleur des cinq jeux.

La championne du monde Nour El Sherbini doit renoncer la semaine précédente à cause d'une blessure au genou, ce qui permet à Mélissa Alves de rentrer dans le tableau. Cette dernière fait partie avec Olivia Fiechter des deux joueuses qui battent une joueuse mieux classée. Au second tour, les têtes de série entrent en lice et se qualifient toutes.

En finale, la  mondiale Raneem El Weleily s'impose face à sa compatriote Nour El Tayeb.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open masculin 2019
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2019
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Squash en 2019